Шатене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Шатене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шатене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Шатене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шатене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Шатене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона